Dietl ist der Familienname folgender Personen:

 Annelies Dietl (* 1926), deutsche Religionspädagogin

 Bo Dietl (* 1950), US-amerikanischer Detektiv, Unternehmer, Schauspieler und Schriftsteller
 Cora Dietl (* 1967), deutsche Literaturhistorikerin und Professorin
 David Dietl (* 1979), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Eduard Dietl (1890–1944), deutscher Generaloberst
 Erhard Dietl (* 1953), deutscher Schriftsteller, Liedermacher, Grafiker und Illustrator
 Franz von Dietl (1852–1927), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Franz Dietl (* 1934), deutscher Geistlicher, Weihbischof der Erzdiözese München und Freising
 Franz Dietl (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler
 Georg Alois Dietl (1752–1809), deutscher Jesuit
 Gerald Dietl (* 1960), tschechischer Basketballspieler
 Gottlieb Dietl (1862–1946), österreichischer Fernmeldefachmann

 Harald Dietl (1933–2022), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Helmut Dietl (1944–2015), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Ignaz von Dietl (1811–1897), deutscher Generalleutnant und Gouverneur von Ingolstadt
 Jaroslav Dietl (1929–1985), tschechischer Drehbuchautor und Dramatiker
 Johannes Dietl (* 1948), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Joseph Dietl (1804–1878), altösterreichischer Arzt
 Karl Dietl (1813–1885), bayerischer Generalleutnant
 Monika Dietl, deutsche Radiomoderatorin
 Peter Dietl (1941–1999), deutscher Politiker der SED/Linke Liste-PDS
 Ralph Dietl (* 1964), deutscher Historiker
 Robert Dietl (1932–2010), österreichischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Rudolf Dietl (1892–1976), deutscher Politiker (NSDAP)
 Tamara Dietl (* 1964), deutsche Journalistin, Autorin und Beraterin
 Toni Dietl (* 1961), deutscher Karateka
 Verena Dietl (* 1980), deutsche Kommunalpolitikerin, Dritte Bürgermeisterin in München (SPD)
 Wilhelm Dietl (* 1955), deutscher Journalist und Geheimdienst-Experte

Siehe auch:

 Dietel